

Глоговаць — населений пункт в общині Бієліна, Республіка Сербська.
 Глоговаць — населений пункт в общині Цазин, Унсько-Санський кантон.

Глоговаць — місто і муніципалітет в Приштинському окрузі у центрі Косова.

Глоговаць — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Копривницькі Бреґи.